Krchov má více významů:
 obecný význam hesla je hřbitov, etymologický původ má v německém slově Kirchhof (srov. angl. Churchyard, či vlám. Kirkgaard)
 Krchov (Petrovice), část obce Petrovice v okrese Příbram
 Krchov (kopec), kopec (489 m) s rozhlednou Milada v části Přední Chlum obce Milešov v okrese Příbram